Élément de réponse peut faire référence à :
 un élément d'une réponse à une question complexe,
 élément de réponse, un facteur de réponse moléculaire en biologie moléculaire,